Bersier est le patronyme de :

 Arnold Bersier (1906-1978), enseignant à l'Université de Lausanne, géologue et conservateur vaudois.
 Eugène Bersier (1831-1899), prédicateur et pasteur d'origine suisse.
 Henri Bersier (1870-1941), bibliothécaire et une personnalité politique vaudois.
 Jean-Eugène Bersier (1895-1978), peintre et graveur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme